Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1953 года прошёл 21—22 февраля в Лиллехаммере (Норвегия). В нём приняли участие 16 спортсменок из 4 стран.

Результаты

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1953 года
Международные спортивные соревнования в Лиллехаммере
Чемпионаты мира в Норвегии